

Patronyme 

 Alexis Peyret (1826-1902), homme politique français ;
 Charles de Peyret-Chappuis (1912-1995), dramaturge et scénariste français ;
 Étienne Peyret-Lallier (1780-1871), homme politique français ;
 Jean-François Peyret, metteur en scène français ;
 Joseph Peyret-Forcade (1909-1991), homme politique français ;
Louis Peyret (1881-1933), constructeur aéronautique français ;
 famille de joailliers parisiens, originaires d'Orthez (Souars), cf Peyret-Debacq.

 Nom composé
 Étienne Camy-Peyret (1922-2006), syndicaliste français.

Toponyme 

 Peyret-Saint-André, commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées et la région Midi-Pyrénées.